Hikaru (光) es un nombre japonés de género ambiguo, es decir, puede ser un nombre tanto de varón como de mujer. Significa «luz».

Hikaru es el nombre de:

Personas reales 
 Hikaru Midorikawa, seiyū.
 Hikaru Nakamura, jugador de ajedrez.
 Hikaru Nishida, actriz japonesa.
 Hikaru Utada, cantante japonesa.
 Hikaru Yaotome, cantante japonés.

Personajes de ficción 
 Hikaru, ángel de Misaki Suzuhara en Angelic Layer.
 Hikaru de Princess Ai.
 Hikaru de Seijū Sentai Gingaman.
 Hikaru Aihara de Prism.
 Hikaru Amano de Nadesico.
 Hikaru Gosunkugi de Ranma ½.
 Hikaru Hiyama de Kimagure Orange Road.
 Hikaru Ichijo de Macross.
 Hikaru Katsuragi de Chōdenshi Bioman.
 Hikaru Matsuyama de Captain Tsubasa.
 Hikaru Mizuki de Kirarin Revolution.
 Hikaru Shidō de Magic Knight Rayearth.
 Hikaru Shindō de Hikaru no Go.
 Hikaru Shinjō del manga Gyakuten Saiban.
 Hikaru Sorano de Codename wa Sailor V.
 Hikaru Sulu de Star Trek.
 Hikaru Usada de Di Gi Charat.
 Hikaru Wakamiya de Moe Kare!!.
 Hikaru Hitachiin de Ouran High School Host Club.
 Hikaru Hazama de Beyblade Metal Fusion
 Hikaru Kageyama de Inazuma Eleven Go
 Hikaru Hizashi de Beyblade Burst Surge

Nombres japoneses
Nombres ambiguos